Пестеля () — посёлок, входит в Тульчинский район Винницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 85 человек. Почтовый индекс — 23643. Телефонный код — 4335. Занимает площадь 0,265 км². Код КОАТУУ — 524385402.

Местный совет 
23643, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Суворовське, вул. Леніна, 23

Ссылки 
 Пестеля на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Винницкой области 

Населённые пункты Тульчинского района